Eine Burg Wolfsberg gibt es in folgenden Orten:

 Burg Wolfsberg (Lüdinghausen) in Lüdinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Wolfsberg (Steinekirch) in Steinekirch nahe Zusmarshausen, Bayern

siehe auch:
 Burgruine Wolfsberg, Schloss Wolfsberg